Cascade Range ist die Bezeichnung von Gebirgsketten in folgenden Ländern:

Nordamerika
 Kaskadenkette (Cascade Range), von Nord-Kalifornien über Oregon bis in den Süden von British Columbia (Kanada)

Neuseeland
 Cascade Range (Neuseeland), in der Region Canterbury auf der Südinsel des Landes